Cuerda steht für 

 La Cuerda, spanische Schriftstellergruppe des 19. Jahrhunderts
 Cordel (Einheit), spanisches Längenmaß

Personen:
 José Luis Cuerda (1947–2020), spanischer Regisseur und Drehbuchautor